Keizer Maximiliaan I (1459-1519), Rooms-Duits keizer (1493-1519)
 Maximiliaan I van Beieren (1573-1651), hertog van Beieren (1597-1651)
 Maximiliaan I Jozef van Beieren (1756-1825), keurvorst van Beieren als Maximiliaan IV Jozef (1799-1806), koning van Beieren (1806-1825)
 Maximiliaan van Mexico (1832-1867), keizer van Mexico (1864-1867)